Reveille (Surinaamse krant) (1949), een voormalige Surinaams ochtendblad
 Reveille (Brits tijdschrift) (1940-1979), een voormalig Brits weekblad
 Reveille (ochtendsignaal), een signaal om mensen te wekken, oorspronkelijk militairen
 Reveille (Deerhoof) (2002), een muziekalbum van Deerhoof
 Reveille (compositie), een compositie voor trompet

Geografie 
 Reveille (Tennessee), een historische plaats in Pulaski, Giles County, Tennessee, Verenigde Staten
 Reveille (Virginia), een historische plaats in Richmond, Virginia, Verenigde Staten